Les élections régionales de 1982 dans le Burgenland () se sont tenues en Autriche dans le land du Burgenland, le . 

1982
Burgenland
Politique en octobre 1982